Chihiro Yonekura – cantante giapponese
 Kōki Yonekura – calciatore giapponese
 Makoto Yonekura – ex calciatore giapponese